Вади́м Никола́евич Васи́льев () — советский футболист, защитник.

В 1974 году играл в дубле ленинградского «Зенита». 22 июня 1975 года провёл единственный матч за основную команду: в домашнем матче против «Арарата» вышел на замену на 52-й минуте. В 1976 году сыграл 20 матчей в составе ленинградского «Динамо» во второй лиге.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург